Hupka:
 Herbert Hupka (1915 - 2006)
 Jan Antoni Ernest Hupka
 Jan Hupka (* 1948, Gdańsku), polski chemik
 Róbert Hupka (* 1981), słowacki siatkarz